Closed-circuit television — системи закритої трансляції телебачення, часто застосовують для відеоспостереження.
 Центральний Телеканал Китаю () — головний державний телевізійний канал.